Хенри Бофорт, 3. војвода од Самерсета (Лондон, 26. јануар 1436- Battle of Hexham, 15. мај 1464) је био краљ Уједињено Краљевство из династије . Био је син Edmund Beaufort, 2nd Duke of Somerset и Eleanor Beauchamp.

Породично стабло 

Рођени 1436.
Умрли 1464.
Породица Бофорт